Кызылту — посёлок в Панкрушихинском районе Алтайского края России. Входит в состав Романовского сельсовета. Основной население — казахи

География 
Расположен в северо-западной части края.
Климат континентальный, средняя температура января составляет −18,7 °C, июля — 22 °C. Годовое количество атмосферных осадков — 465 мм.

История 
Возник в 1936 году как казахский колхоз «Кызылту» (Красное Знамя).

Посёлок входит в муниципальное образование «Романовский сельсовет» согласно муниципальной и административно-территориальной реформе 2005 года.

Население 

 национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения казахи составляли 99 % от 180 жителей.

Инфраструктура 
 Экономика
Основное направление экономики — сельское хозяйство.

Транспорт 
Посёлок доступен автомобильным транспортом.

Подходит дорога общего пользования межмуниципального значения «подъезд к пос. Кызылту» (идентификационный номер 01 ОП МЗ 01Н-3211) протяжённостью 5,282 км.

Примечания 

Населённые пункты Панкрушихинского района